Дьёрдь Ша́роши (; 16 сентября 1912, Будапешт — 20 июня 1993, Генуя), при рождении Дьёрдь Сте́фанчич () — венгерский футболист (нападающий) и тренер. По опросу МФФИИС занимает 60-е место среди лучших игроков Европы XX века. Доктор филологии. Брат другого известного футболиста — Бела Шароши. Шароши считается одним из сильнейших нападающих 30-х годов.

Клубная карьера 
Серб по национальности. Свою карьеру Шароши начал в клубе «Мудьетем», а в 1929 году его заметил «Ференцварош» и пригласил к себе. В «Ференцвароше» Шароши играл до конца карьеры, до 1948 года. За 18 лет Шароши выиграл с «Ференцварошем» 5 национальных чемпионатов, 5 венгерских кубков, а также Кубок Митропы 1937 года. Шароши 3 раза становился лучшим бомбардиром национального чемпионата. Всего он сыграл 383 матча и забил в них 351 гол. «Ференцварош» 4 раза играл в финале Кубка Митропы, а Шароши дважды становился лучшим бомбардиром турнира; с 49 мячами в 43 играх он является лучшим бомбардиром в истории Кубка Митропы.

Цвета национальной сборной Дьёрдь Шароши защищал с 1931 по 1943 год, сыграв в 62 матча и забив в них 42 мяча. Он принимал участие в чемпионатах мира 1934 и 1938. В 1934 он провёл лишь одну игру, в четвертьфинале с Австрией, забив в той игре мяч, который не спас венгров от поражения. В 1938 году он провёл 4 игры, забив в них 5 мячей, в том числе и в финальном матче с Италией. Шароши забил минимум по голу во всех матчах чемпионата мира, в которых принимал участие. Шароши был лучшим бомбардиром Международного Кубка Центральной Европы, проводившегося с 1933 по 1935, и лучшим бомбардиром недоигранного соревнования 1936—1938 гг. 19 сентября 1937 года в матче с Чехословакией Шароши забил 7 мячей (Венгрия выиграла 8:3).

После окончания карьеры футболиста, с приходом к власти в Венгрии коммунистов, Шароши уезжает в Италию и становится тренером. Первой его командой стал «Бари», которую он тренировал с 1948 по 1950, в 1951 году он принимает «Ювентус», который привёл в 1952 к чемпионству. Затем тренировал «Дженоа», «Рому», «Болонью» и «Брешиа». Также он тренировал национальную сборную Ирана.

Умер Шароши в возрасте 80-ти лет в Генуе.

Карьера в сборной

Достижения

Как игрок

Командные 
 Чемпион Венгрии (5): 1932, 1934, 1938, 1940, 1941
 Обладатель Кубка Венгрии (5): 1933, 1935, 1942, 1943, 1944
 Обладатель Кубка Митропы: 1937
 Серебряный призёр чемпионата мира по футболу: 1938
 Обладатель Кубка Центральной Европы: 1938

Личные 
 Футболист года в Венгрии: 1941
 Лучший бомбардир Первого дивизиона Венгрии (4): 1936, 1940, 1941, 1944 (осень)
 Лучший бомбардир Кубка Митропы (3): 1935, 1937, 1940
 Лучший бомбардир Кубка Центральной Европы (2): 1935, 1938
 Лучший бомбардир в истории Кубка Митропы: 50 голов
 Лучший бомбардир в истории «Ференцвароша»: 421 гол
 Лучший бомбардир «Ференцвароша» в чемпионате: 350 голов
 Рекордсмен Кубка Митропы по количеству голов в одном сезоне: 12 голов
 Рекордсмен сборной Венгрии по количеству голов в одном матче: 7 голов
 Включён в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer

Как тренер 
 Чемпион Италии: 1952

Статистика выступлений

Обзор карьеры

Клубная карьера

Примечания 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Ференцварош»
Футбольные тренеры Венгрии
Тренеры ФК «Бари»
Тренеры ФК «Луккезе»
Тренеры ФК «Ювентус»
Тренеры ФК «Дженоа»
Тренеры ФК «Рома»
Тренеры ФК «Болонья»
Тренеры ФК «Брешиа»
Тренеры ФК «Лугано»
Тренеры сборной Ирана по футболу